Juan de Austria hace referencia a varios artículos:

Personas
Diversos miembros de la Casa de Austria:
Juan de Austria, hijo de Carlos I de España, muerto al nacer;
Juan de Austria, llamado habitualmente como Don Juan de Austria, hijo extramatrimonial de Carlos V y general en los ejércitos de su hermano Felipe II (mediados del siglo XVI);
Juan José de Austria, hijo extramatrimonial de Felipe IV (segunda mitad del siglo XVII);
Juan Nepomuceno de Austria, Archiduque de Austria (primera mitad del siglo XIX);
Juan de Austria-Toscana, príncipe de Toscana y archiduque de Austria (segunda mitad del siglo XIX);
Juan de Habsburgo-Lorena, archiduque de Austria y político alemán de principios del siglo XIX;

Ejército
Real (1568), galera Real de Juan de Austria, siglo XVI.
Don Juan de Austria (1883), crucero no protegido de la Armada Española (siglo XIX).
Tercio Don Juan de Austria, unidad militar española (siglo XX).

Arte
El bufón llamado don Juan de Austria, personaje de la corte de Felipe IV y cuadro de Velázquez.

Referencias